Plutió (en grec ) va ser un retòric grec. Sèneca el menciona dues vegades, encara que una amb el nom de Putó (Puton) i un altre amb el de Plutió. Els comentaristes de Sèneca, basant-se amb l'autoritat d'Eusebi de Mindos indiquen que va ser un destacat mestre de retòrica. Westermann el situa entre August i Adrià ( o començament del ).

Referències 

Oradors de la Grècia romana
Escriptors de la Grècia romana